, обычно сокращается до  — современная система письменности для записи слов вьетнамского языка. Куокнгы основана на латинском алфавите (точнее, на португальской письменности) с несколькими диграфами и диакритическими знаками: четыре из них образуют новые звуки, а пять — указывают тон. При одной букве может стоять несколько диакритических знаков.

История 

В XIII веке вьетнамский язык получил письменность из Китая. Слова записывались китайскими иероглифами, которые называли , каждый иероглиф обозначал слово. Письменность основывалась на классическом китайском (который во Вьетнаме называли , но в неё добавили изобретённые во Вьетнаме иероглифы .

Уже в 1527 году португальские миссионеры, проповедовавшие во Вьетнаме, начали транскрибировать слова вьетнамского языка латиницей. Это привело к созданию современного вьетнамского алфавита, основанного на работах французского миссионера Александра де Рода, работавшего в стране с 1624 по 1644 год. Он, опираясь на работы Гаспара д’Амараля и Дуарте да Коста, выпустил в Риме в 1651 году «Dictionarium Annamiticum Lusitanum et Latinum», вьетнамско-португальско-латинский словарь, где использовалась его транскрипция.

Использование тьы-нома и тьы-нё продолжалось до начала XX века, пока французское колониальное правительство не перевело язык на латиницу Рода. Националисты посчитали латиницу способом борьбы с оккупацией и активно распространяли её, открывая школы и печатая периодические издания на куокнгы. К концу XX века вьетнамский повсеместно записывали с помощью куокнгы, а круг лиц, владеющих иероглификой, ограничен учёными.

Памела Пирс считает, что французы, насаждая латиницу, отрезали вьетнамцев от древней литературы, делая невозможным её прочтение.

Структура 

Каждый слог во вьетнамском пишется отдельно. Раньше слоги многосложных слов записывались через дефис, но после окончания Вьетнамской войны и объединения страны эта система не прижилась. В слоге есть три части:
 обязательная инициаль (в случае отсутствия письменного обозначения инициали слог начинает гортанная смычка),
 обязательная медиаль со значком тона,
 необязательная финаль.

Буквы и их произношение

Согласные 
Большинство согласных произносится в соответствии с МФА, с нижеследующими исключениями.

 И d, и gi произносятся либо как  (северные диалекты), или как , й (в центральных и южных диалектах). В средневьетнамском языке буквой d записывался звук , так как такое произношение имеется у португальской буквы d; а gi означало звук , примерно соответствующий итальянскому , который записывается как gi (: Джованни).
 đ произносится с гортанной смычкой в конце.
 s произносится как «с» на севере и как «ш» на юге страны. Написание этого звука как s было выбрано по причине сходства с аналогичным свистящим согласным в португальском языке.
 ng — велярный носовой согласный (МФА: ). Он имеется в английском языке («»). Никогда не произносится как «н» или как «нг».

Диграф gh и триграф ngh — варианты g и ng, использующиеся перед i, чтобы не смешиваться с диграфом gi.

Вьетнамское письмо не использует букву f. Фонема // передаётся диграфом ph.

Фонема // передается диграфом tr.

Гласные

Произношение 
Буквы y и i эквивалентны и обозначают один и тот же звук везде, кроме дифтонгов (tay, рука, читается , а tai, ухо, читается ). С начала XX века были попытки стандартизации орфографии, не увенчавшиеся успехом. Причиной может быть нежелание вьетнамцев писать фамилию Нгуен как Nguiễn, а популярное женское имя Thúy как Thúi (вонючий). В начале XXI века орфография без y встречается только в научных публикациях.

Орфография

Монофтонги 
Таблица показывает произношение монофтонгов и соответствующую запись на вьетнамском.

 {| class="wikitable"
! Звучание
! Написание
! Звучание
! Написание
|- align=center
| align=center |  || i, y (см. ниже) || align=center |  || ê
|- align=center
| align=center |  || e
| align=center |  || ư
|- align=center
| align=center |  || ơ
| align=center |  || â
|- align=center
| align=center |  || a
| align=center |  || ă
|- align=center
| align=center |  || u
| align=center |  || ô
|- align=center
| align=center |  || o
|
|
|}

Прим.: гласный  может записываться по-разному:
 обычно он обозначается буквой i:  = sĩ;
 иногда записывается буквой y после h, k, l, m, s, t, v:  = Mỹ.
 Он всегда записывается буквой y, если перед ним стоит гласная буква ( = khuyên), а также в начале китаизмов ( = yêu).

Дифтонги и трифтонги 
 {| class="wikitable"
! Звучание
! Написание
! Звучание
! Написание
|-
! colspan="4" | Дифтонги
|-
| align=center | 
| ui
| align=center | 
| iu
|-
| align=center | 
| ôi
| align=center | 
| êu
|-
| align=center | 
| oi
| align=center | 
| eo
|-
| align=center | 
| ơi
| align=center |
|
|-
| align=center | 
| ây, ê в ‹ênh›  и ‹êch› 
| align=center | 
| âu, ô в ‹ông›  и ‹ôc› 
|-
| align=center | 
| ai
| align=center | 
| ao
|-
| align=center | 
| ay, a в ‹anh›  и ‹ach› 
| align=center | 
| au, o в ‹onɡ›  и ‹oc› 
|-
| align=center | 
| ưi
| align=center | , на севере обычно 
| ưu
|-
| align=center | 
| ia, ya, iê, yê
| align=center | 
| ua
|-
| align=center | 
| ưa
| align=center | 
| ươ
|-
| align=center | 
| uô
| align=center | 
| uy
|-
! colspan="4" | Трифтонги
|-
| align=center | 
| iêu, yêu
| align=center | 
| uôi
|-
| align=center | 
| ươi
| align=center | 
| ươu
|}

  может записываться как ia (в открытых слогах:  = mía), iê (перед согласной буквой: ), ya, yê.

 i меняется на y в начале заимствований или после гласной буквы:  = khuya,  = khuyên,  = yên.

  и  записываются как ua в открытых слогах ( = mua) и как uô перед согласными ( = muôn).

  и  записываются как ưa в открытых слогах ( = mưa) и как ươ перед согласными ( = mương).

Обозначение тонов 
Вьетнамский язык — тоновый, то есть значение каждого слова зависит от высоты его тона. В литературном северном диалекте имеется шесть тонов, а на юге тоны «хой» и «нга» слились. Первый тон не маркируется, а остальные указываются на письме добавлением диакритического знака к соответствующей гласной букве.

В тоне «нга» в середине гласного прерывается гортанной смычкой. Тон «нанг» в конце тоже глоттализуется.

В слогах с дифтонгами и трифтонгами положение значка тона вызывает споры. В «старой нотации» значок ставится на первый или центральный гласный (hóa, yếu), в «новой» — на главный гласный в ди- или трифтонге (hoá). В обеих системах, если на гласной букве уже есть диакритика, то значок тона ставится на неё (thuế, но не thúê).

Словарный порядок при этом зависит от тона: tuân thủ стоит перед tuần chay, хотя c — третья буква в алфавите, а t находится в конце.

Китайские заимствования и куокнгы 

При записи китаизмов латиницей возникает множество омофонов, к примеру, как 明 (светлый), так и 冥 (тёмный) читаются minh.

Компьютерная поддержка 
Юникод полностью поддерживает куокнгы, хотя и не содержит отдельного вьетнамского диапазона: знаки куокнгы разбросаны по диапазонам Basic Latin, Latin-1 Supplement, Latin Extended-A, Latin Extended-B и Latin Extended Additional. ASCII-подобная кодировка Vietnamese Quoted Readable и некоторые другие байтовые кодировки, вроде TCVN3, VNI и VISCII широко использовались в доюникодовую эпоху. Большинство современных документов представлено в UTF-8.

Юникод позволяет пользователям выбирать между готовыми буквами с диакритикой и обычной латиницей с комбинируемой диакритикой, но из-за проблем с отображением последних (например, в шрифте Verdana) большинство вьетнамцев пишет буквами с заранее добавленной диакритикой.

Для ввода вьетнамских символов используются бесплатные программы и клавиатурные драйверы, например, Telex, VIQR и его варианты, и VNI.

См. также 
 Ă, Â, Đ, Ê, Ô, Ơ, Ư
 Тьы-ном
 Хан ты
 Вьетнамский язык

Литература 
 Gregerson, Kenneth J. (1969). A study of Middle Vietnamese phonology. Bulletin de la Société des Etudes Indochinoises, 44, 135—193. (Published version of the author’s MA thesis, University of Washington). (Reprinted 1981, Dallas: Summer Institute of Linguistics).
 
 Healy, Dana.(2003). Teach Yourself Vietnamese, Hodder Education, London.
 Nguyen, Đang Liêm. (1970). Vietnamese pronunciation. PALI language texts: Southeast Asia. Honolulu: University of Hawaii Press. ISBN 0-87022-462-X
 Nguyễn, Đình-Hoà. (1955). Quốc-ngữ: The modern writing system in Vietnam. Washington, D. C.: Author.
 
 Nguyễn, Đình-Hoà. (1996). Vietnamese. In P. T. Daniels, & W. Bright (Eds.), The world’s writing systems, (pp. 691—699). New York: Oxford University Press. ISBN 0-19-507993-0.
 Nguyễn, Đình-Hoà. (1997). Vietnamese: Tiếng Việt không son phấn. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company. ISBN 1-55619-733-0.
 Pham, Andrea Hoa. (2003). Vietnamese tone: A new analysis. Outstanding dissertations in linguistics. New York: Routledge. (Published version of author’s 2001 PhD dissertation, University of Florida: Hoa, Pham. Vietnamese tone: Tone is not pitch). ISBN 0-415-96762-7.
 Thompson, Laurence E. (1991). A Vietnamese reference grammar. Seattle: University of Washington Press. Honolulu: University of Hawaii Press. ISBN 0-8248-1117-8. (Original work published 1965).
 Nguyen, A. M. (2006). Let’s learn the Vietnamese alphabet. Las Vegas: Viet Baby. ISBN 0977648206
 Shih, Virginia Jing-yi. Quoc Ngu Revolution: A Weapon of Nationalism in Vietnam. 1991.

Примечания

Ссылки 
 Scanned version of Alexandre de Rhodes' dictionary
 Vietnamese Writing System
 Essay comparing the orthography variants
 Vietnamese Unicode FAQs
 Doctoral dissertation comparing learning efficiency between quoc ngu and Chinese characters
 Chữ viết (in Vietnamese)
 The right place of the Vietnamese accent a simple rule for learners, on where to put the tonal accent
 The Vietnamese keyboard its layout is compared with US, UK, Canada, France, and Germany’s keyboards.

Вьетнамская письменность
Реформы правописания
История вьетнамского языка